Le vendredi  est le 205 jour de l'année 1885.

Naissances 
 Paul von Hase (mort le ), général allemand ;
 Donato Manduzio (mort le ), mystique italien ;

Décès 
 Antoine Hector Thésée Treuille de Beaulieu (né le ), polytechnicien français ;
 Jean-Baptiste Bargoin (né le ), pharmacien et philanthrope français.

Voir aussi 
 24 juillet et juillet 1885.